Rukwa steht für:
Rukwa (Region), Region in Tansania
Rukwasee, See in Tansania
RuKwangali, Bantusprache
Rukwanzi, Insel im Albertsee in Afrika